Deux croiseurs de la marine soviétique ou russe ont porté le nom de Strogy : 
 le Strogy, un destroyer de la  lancé en 1939 et démantelé en 1964–1965 ;
 le Strogy, un destroyer de la classe Kachine lancé en 1967 et coulé en 1995.

Strogy